Хорст Гроссман (;  — ) — немецкий офицер, участник Первой и Второй мировых войн, генерал пехоты, кавалер Рыцарского креста с Дубовыми листьями.

Начало военной карьеры 
В сентябре 1911 года поступил на военную службу, фанен-юнкером (кандидат в офицеры), в пехотный полк. С июня 1913 — лейтенант.

Первая мировая война 
С 2 августа 1914 года — на фронте. С августа 1916 года — старший лейтенант. Служил на штабных должностях уровня батальон, полк. За время войны награждён Железными крестами обеих степеней, Рыцарским крестом Гогенцоллерна и ещё двумя орденами. Был ранен.

Между мировыми войнами 
Продолжил службу в рейхсвере. К началу Второй мировой войны — начальник курса в военном училище, полковник.

Вторая мировая война 
С октября 1939 года — командир полка 8-й пехотной дивизии (на западной границе Германии). В мае-июне 1940 года участвовал во Французской кампании, награждён планками к Железным крестам обеих степеней (повторное награждение).

С 22 июня 1941 года участвовал в германо-советской войне. Бои в Белоруссии, в районе Смоленска, под Москвой. В августе 1941 года награждён Рыцарским крестом (№ 434).

С января 1942 года — командир 6-й пехотной дивизии, генерал-майор. Бои в районе Ржева. С января 1943 — генерал-лейтенант, в феврале 1943 года награждён Золотым немецким крестом.

В июле-августе 1943 года — бои на Курской дуге, в сентябре 1943 года награждён Дубовыми листьями (№ 292) к Рыцарскому кресту.

С января 1944 года — командующий 55-м армейским корпусом. Бои в районе Бобруйска.

С августа 1944 года — командующий 6-м армейским корпусом. Бои в Восточной Пруссии. С ноября 1944 года Гроссман произведён в звание генерал пехоты.

9 мая 1945 года генерал пехоты Гроссман взят в британский плен. Отпущен из плена в июле 1947 года.

Послевоенные годы 
Автор книги о боях в районе Ржева - "Ржев - краеугольный камень Восточного фронта".
Встречается с другим названием - "Ржевский кошмар глазами немцев", "Я бил маршала Жукова. Ржевский кошмар".

Награды 
 Железный крест 2-го класса (1 октября 1914) (Королевство Пруссия)
 Железный крест 1-го класса (25 октября 1916)
 Королевский орден Дома Гогенцоллернов рыцарский крест с мечами (12 ноября 1917) (Королевство Пруссия)
 Ганзейский крест Гамбурга
 Крест «За заслуги на войне» (Герцогство Саксен-Майнинген)
 Нагрудный знак «За ранение» (1918) чёрный
 Почётный крест Первой мировой войны 1914/1918 с мечами (1934)
 Немецкий имперский спортивный знак
 Медаль «За выслугу лет в вермахте» с 4-го по 1-й класс
 Пряжка к Железному кресту 2-го класса (18 мая 1940)
 Пряжка к Железному кресту 1-го класса (28 мая 1940)
 Медаль «За зимнюю кампанию на Востоке 1941/42»
 Немецкий крест в золоте (11 февраля 1943)
 Рыцарский крест Железного креста с дубовыми листьями
 рыцарский крест (23 августа 1941)
 дубовые листья (№ 292) (4 сентября 1943)

Литература 
 Fellgiebel, Walther-Peer. Die Träger des Ritterkreuzes des Eisernen Kreuzes 1939—1945. Friedburg, Podzun-Pallas, 2000. ISBN 3-7909-0284-5

Примечания 

Генералы пехоты (вермахт)